Existuje více nositelů příjmení Sorokin:
 Ilja Sorokin, ruský hokejový brankář
 Pitirim Sorokin, rusko-americký sociolog a teoretik kultury
 Vladimir Sorokin, ruský spisovatel

Externí odkazy